The Sound of Music bezeichnet:
 The Sound of Music, Musical von Richard Rodgers
 The Sound of Music (Lied), Titellied des gleichnamigen Musicals
 The Sound of Music, Originaltitel des amerikanischen Films Meine Lieder – meine Träume von Robert Wise (1965)

Siehe auch:
 The Sound of Musik, Lied von Falco